Михо Борашвили (род. , Каспи, Грузия) — советский и грузинский актёр и кинорежиссёр. Лауреат Государственной премии Грузии в области киноискусства (2004).

Биография 
В 1979 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (мастерская Юлия Карасика).

С 1969 по 2006 год работал в компании «Грузинский телефильм» вначале ассистентом кинорежиссёра, а потом кинорежиссёром (с 1989 года). С 1991 года состоял в Худсовете студии. С 1996 года работал там же руководителем отдела документальных фильмов.

С 1995 года член Союза кинематографистов Грузии.

С 2003 года ведёт педагогическую деятельность в Университете театра и кино имени Шота Руставели. Руководит мастерской режиссуры, профессор.

Как актёр снялся в художественных фильмах:
 «Лурджа Магданы» (режиссёры Тенгиз Абуладзе и Резо Чхеидзе, 1955);
 «Чужие дети» (режиссёр — Тенгиз Абуладзе, 1958);
 «Я, бабушка, Илико и Илларион» (режиссёр Тенгиз Абуладзе, 1962);
 «Бэла» (режиссёр Станислав Ростоцкий, 1966);
 «Ну и молодежь!» (режиссёр Резо Чхеидзе, 1969).

Фильмы 
В компании «Грузинский телефильм» снял 30 документальных и 2 художественных полнометражных фильмов.

 «Пристанище» — фильм 1997 года продолжительностью 44 минуты, киностудия Грузия-фильм.

Награды 
 Орден Чести (2008).
 Государственная премия Грузии в области киноискусства (2004).
 «Окно» — Приз Всесоюзного фестиваля (Киев, 1980), Приз Международного кинофестиваля «Золотой Синерайл» (Лиль, Франция, 2003);
 «Убежище» — Специальный приз жюри Международного кинофестиваля «Золотой витязь» (1998);
 «Исполнитель» — Специальный приз Грузинской киноакадемии на Международном кинофестивале «Золотой орёл» (1995);
 «Пустое пространство» — Приз Международного кинофестиваля «Кино-шок» (Анапа, 2001), Приз Международного кинофестиваля «Золотой витязь» (Москва, 2002), Специальный приз жюри (Ашдод, Израиль, 2005);
 «Путь Христа» и «О, Матерь Божья…» — Государственная премия Грузии в области кинематографа 2004 года.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Члены Союза кинематографистов Грузии
Лауреаты Государственной премии Грузии